Ліга I 2021—2022 — 104-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув ЧФР (Клуж-Напока).

Клуби та стадіони 
У червні 2021 власник клубу Віїторул оголосив про об'єднання з клубом Фарул, тому клуб змінив назву.

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Результати матчів

Плей-оф Ліги конференцій 

|}

Плей-оф вибування 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 — 29 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway  

2022
Румунія
Румунія
Футбол
Футбол